Comparetti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Milani Comparetti (1948–2018), italienischer Mathematiker und Astronom
 Domenico Comparetti (1835–1927), italienischer Klassischer Philologe, Papyrologe und Volkskundler